Eryngium rocheri är en flockblommig växtart som beskrevs av Paul Victor Fournier. Eryngium rocheri ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
rocheri